El Reverendo Carlos Guillermo Federico Cavendish-Bentinck (8 de noviembre de 1817 - 17 de agosto de 1865) fue el bisabuelo de la Reina Isabel II del Reino Unido. Su significancia radica por ser un ancestro de la realeza británica, así también por tener conexiones con las más poderosas familias aristócratas de Inglaterra.

Familia 
Nació siendo el hijo mayor del Teniente Coronel Lord Guillermo Carlos Cavendish-Bentinck y Ana Wellesley

Sus abuelos paternos fueron William Cavendish-Bentinck,  Duque de Portland que fue Primer Ministro del Reino Unido y Dorothy Cavendish.

Sus abuelos maternos fueron Richard Wellesley, I marqués Wellesley y su esposa Hyacinthe-Gabrielle Roland, una actriz del Palais Royal durante varios años. Lord Wellesley fue un Gobernador-General de la India y su hermano mayor fue Arthur Wellesley,  Duque de Wellington

Su abuela paterna Dorothy Cavendish fue hija de Guillermo Cavendish, 4.º Duque de Devonshire y Charlotte Boyle.

A través de su ascendencia paterna y materna, tenía conexión con los 3 principales Duques de la nobleza Británica y otras familias aristócratas. Siendo joven tenía pocas probabilidades de suceder alguno del título de Duque de Portland, ya que el hermano mayor de su padre tenía varios hijos. Siendo así se convirtió en un clérigo.

Matrimonio y familia 

Contrajo nupcias primero con Sinneta Lambourne, hija de Jacobo Lambourne el 26 de septiembre de 1839. No tuvieron hijos, Sinneta murió el 19 de febrero de 1850.

Se casó por segunda vez con Carolina Luisa Burnaby hija de Edwyn Burnaby y Ana Carolina Salisbury el 13 de diciembre de 1859.

Tuvieron tres hijos:
 Cecilia Cavendish-Bentinck (1862 - 1938).
 Ann Violet Cavendish-Bentinck (1864 - 1932).
 Hyacinth Cavendish-Bentinck (1864 -1916).

Referencias 

Pastores anglicanos de Inglaterra
Pastores anglicanos del siglo XIX